Putt steht für:
 einen Golfschlag, siehe Golfschlag #Putt

Putt ist der Familienname von:
 Hans von der Putt (um 1590–1663), deutscher Bildhauer
 Kevin Putt (* 1964), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Pitch & Putt, vereinfachte Golfvariante
 Pütt